Cabezuela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cabezuela del Valle (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Cabezuela (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Cabezuela (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar